Das Qatar QTerminals Classic 2021 fand vom 17. bis 23. Oktober 2021 im Khalifa International Tennis and Squash Complex in Doha, Katar, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2021/22 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Platinum.

Bei der letzten Austragung im Jahr 2020 sicherte sich Ali Farag den Titelgewinn, der 2021 nicht erneut antrat. Der topgesetzte Mohamed Elshorbagy schied bereits nach seinem ersten Spiel aus, nachdem er wie schon 2020 gegen Youssef Ibrahim, damals im Achtelfinale, das Nachsehen hatte. In den Halbfinals trafen schließlich der Peruaner Diego Elías und der Waliser Joel Makin aufeinander, sowie Mostafa Asal aus Ägypten und Paul Coll aus Neuseeland. Elías hatte zuvor im Viertelfinale Raphael Kandra besiegt, der 2018 bei den British Open zum bislang einzigen Mal bei einem Platinum-Turnier über das Achtelfinale hinaus gekommen war. Elías setzte sich gegen Joel Makin in vier Sätzen durch, während Coll ohne Satzverlust Mostafa Asal bezwang. Im Endspiel zwischen Elías und Coll blieb Elías mit 13:11, 5:11, 13:11 und 11:9 siegreich und sicherte sich so seinen ersten Titelgewinn in dieser Turnierkategorie. Damit qualifizierte er sich außerdem vorzeitig für die World Tour Finals und rückte in der Weltrangliste mit Platz 5 auf ein neues Karrierehoch vor.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 48 Spielern. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten Syed Azlan Amjad und Abdulrahman Al-Malki jeweils einen Startplatz im Hauptfeld. Vor Beginn des Turniers zogen Fares Dessouki und Abdulla Mohd Al Tamimi ihre Teilnahme aus Verletzungsgründen zurück.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 187.500 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf thesquashsite.com (englisch)
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

2021
PSA World Tour 2021/22
Squashturnier in Doha